Taruto Ikisatashi est un personnage de fiction appartenant à l'univers du manga/animé Tôkyô mew mew. Il a été créé et dessiné par la journaliste Reiko Yoshida et la dessinatrice Mia Ikumi, en 2002. Sa couleur représentative est l'orange.

Histoire 
Taruto est un extraterrestre : sa race a autrefois vécu sur la Terre, lorsqu'une catastrophe naturelle l'a obligée à la quitter. Ils se sont établis sur une autre planète, perdue au fond de l'espace, privée de ressources naturelles et tourmentée par un climat effroyable. À présent que la Terre est redevenue habitable, les aliens ont choisi Taruto et deux autres extraterrestres, Pai et Kisshu, pour éliminer les humains et leur permettre ainsi de s'y réinstaller. Il est l'un des ennemis du groupe de super-héroïnes Tôkyô mew mew.

Personnalité 
Taruto – parfois appelé Tart – a 10 ans : c'est le plus jeune des trois aliens... et le moins redoutable : car, aussi importante que soit sa mission, il n'en reste pas moins un gamin immature ! Il aime à se faire remarquer et fait donc beaucoup de tapage : plus que tout, il déteste être ignoré. Il possède un amour-propre très fragile : il ne faut pas grand-chose pour qu'il pique une crise de colère, le plus souvent accompagnée de larmes. Il se crêpe souvent le chignon avec Ichigo qui ne cesse de se moquer de sa taille, et, une fois, l'a même pris pour une fille.

Malgré son attitude de sale gosse, Taruto n'est pas vraiment méchant : Purin (Kiki) s'en est bien rendu compte. Convaincue de son bon fond, elle le traite en ami et cherche toujours à jouer avec lui. Bien qu'il se refuse à l'admettre, il l'aime bien, lui aussi – et cela n'échappe à personne ! Il se fait d'ailleurs tuer par Pai pour avoir défendu les Mew Mew. La seule chose qui l'exaspère vraiment à son sujet est ce surnom de ¨Tartar¨ qu'elle lui a donné - ¨Taru-taru¨ dans la version originale. Dans la version française, il se fait appeler Tartar. Dans le dessin animé ce sera le seul à ne pas s'emporter lors d'une dispute concernant la résurrection du seigneur bleu et le sort de leur peuple.

Apparence 
Taruto a à peu près la taille de kiki : c'est le plus petit des aliens. Il a les cheveux châtain, noués en deux queues de cheval, et des yeux orange vif. Il a de longues oreilles pointues et la peau pâle qui caractérisent sa race. Il porte un haut rouge et un pantalon très court bleu foncé.

Arme 
Il possède un bollas, sorte de fronde électrique constituée de deux balles rouges, et qui électrocutent ses ennemis. Il a, comme tous les aliens, les capacités de se téléporter, de voler et de respirer sous l'eau.

Attaque : Attaque bollas

Mew Mew Power 

Dans Mew mew power, Taruto s'appelle Tarb et il a également 10 ans. Son nom à l'envers est Brat, qui signifie " Sale môme ".

Anecdotes 
 Tarb est le seul des trois aliens à pouvoir manipuler les plantes et les herbes. Ses prédasites sont souvent issus de plantes.

Personnage de Tokyo Mew Mew